PRV peut faire référence à :

En français 
 Moteur PRV ;
 Tuyau PRV, Polyester Renforcé de fibres de Verre ;
  ;
 Parti de la renaissance et de la vertu, parti politique marocain ;
 Point de rassemblement des victimes, un lieu convenu utilisé par les secours en cas de sinistre ;
 Poule renard vipère, jeu collectif, pratiqué généralement en extérieur ; 
Parti républicain, radical et radical-socialiste, dit , en France.

Sigle anglais 
 PRV, sigle anglais pour Poly Reinforced Vinyl